Хо́кинс () — английская фамилия. Иногда передаётся как Хоукинс.

Известные носители 
 Хокинс, Барри (род. 1979) — английский снукерист.
 Хокинс, Бенджамин Уотерхауз (1807—1894) — британский скульптор и художник.
 Хокинс, Гарольд (1886—1917) — британский стрелок.
 Хокинс, Джемисетта (более известна под псевдонимом Этта Джеймс; 1938—2012) — американская блюзовая и R&B певица.
 
 Хокинс, Джек (1910—1973) — английский киноактёр.
 Хоукинс, Дженнифер (род. 1983) — австралийская модель и телеведущая, Мисс Вселенная 2004.
 Хокинс, Джеральд (1928—2003) — английский астроном.
 Хокинс, Джефф (род. 1957) — американский учёный, изобретатель.
 Хокинс, Джонатан (род. 1983) — английский шахматист.
 Хокинс, Конни (1942—2017) — американский баскетболист.
 Хокинс, Кори (род. 1988) — американский актёр.
 Хокинс, Коулмен (1904—1969) — американский музыкант, джазовый саксофонист.
 Хокинс, Нейт (1950—2021) — игрок в американский футбол.
 Хокинс, Пол (1937—1969) — австралийский автогонщик.
 Хокинс, Пола (род. 1972) — британская писательница.
 
 Хокинс, Роберт (1988—2007) — американский массовый убийца, который 5 декабря 2007 года устроил расстрел в торговом центре Вон Маур.
 Хоукинс, Роберт (род. 1970) — американский боксёр-профессионал.
 Хокинс, Роджер (1915—1980) — родезийский предприниматель и политик.
 Хокинс, Ронни (1935—2022) — американский музыкант и автор песен.
 Хокинс, Салли (род. 1976) — британская актриса.
 Хокинс, Тейлор (1972—2022) — американский музыкант, барабанщик.
 Хокинс, Тианна (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Хокинс, Том (1936—2017) — американский баскетболист.
 Хокинс, Трип (род. 1953) — американский предприниматель, основатель Electronic Arts.
 Хокинс, Уинн (1936—2021) — американский бейсболист.
 Хоукинс, Филлис (более известна под фамилией Ковелл; 1895—1982) ― теннисистка из Великобритании.
 Хокинс, Фиона Джой (род. 1964) — австралийская пианистка и продюсер, работающая в жанре нью-эйдж, выпустила альбом в формате SACD.
 Хокинс, Херси (род. 1966) — американский баскетболист.
 Хокинс, Хауи (род. 1952) — американский политик.
 Хокинс, Эмери (1912—1989) — американский аниматор.

Персонажи 
 Джим Хокинс — герой романа «Остров сокровищ».

Топоним 
 Хокинс — округ в штате Теннесси, США.
  — река в регионе Кентербери, на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Хокинг (значения)